Лос Сан Педрос има више значења:

 Лос Сан Педрос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Сан Педрос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику